Ю́рий Все́володович:
 Юрий Всеволодович (1188—1238) — великий князь Владимирский (1212—1216, 1218—1238), князь городецкий (1216—1217), князь суздальский (1217—1218)
 Юрий Всеволодович (XIV век — 1408) — князь холмский (1366—1408)